Ушаковский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Ушаковский сельский округ Лотошинского района (1994—2006)

Омская область 

 Ушаковский сельский округ Муромцевского района

Смоленская область 

 Ушаковский сельский округ Дорогобужского района

Тюменская область 

 Ушаковский сельский округ Вагайского района

Казахстан

Костанайская область 

 Ушаковский сельский округ Карасуского района

См. также